Fresnes (Costa d'Or), municipi al departament de la Costa d'Or  (Borgonya - Franc Comtat, França)
 Fresnes (Loir i Cher), municipi al departament del Loir i Cher (França)  
 Fresnes (Val-de-Marne), municipi al departament de la Val-de-Marne (França)   
 Fresnes (Yonne), municipi al departament del Yonne  (Borgonya - Franc Comtat, França)
 Fresnes-sur-Apance, municipi al departament de l'Alt Marne (Gran Est, França)
 Fresnes-sous-Coucy, municipi al departament de l'Aisne (regió d'Alts de França, França)
 Fresnes-sur-Marne, municipi al departament de Sena i Marne  (regió d'Illa de França, França)
 Fresnes-Mazancourt, municipi al departament del Somme (Alts de França)
 Fresnes-au-Mont, municipi al departament del Mosa (Gran Est, França)
 Fresnes-lès-Montauban, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Fresnes-sur-Escaut, municipi al departament del Nord (Alts de França)
 Fresnes-en-Saulnois, municipi al departament del Mosel·la (Gran Est, França)
 Fresnes-en-Tardenois, municipi al departament de l'Aisne (Alts de França)
 Fresnes-Tilloloy, municipi al departament del Somme (Alts de França)
 Fresnes-en-Woëvre, municipi al departament del Mosa (Gran Est, França)
 Cantó de Fresnes, antic cantó al districte de L'Haÿ-les-Roses (departament de Val-de-Marne, França)
 Cantó de Fresnes-en-Woëvre, cantó al districte de Verdun (departament del Mosa, França)